Dmitrij Ivanovič Vasil'ev (1900-1984) – regista cinematografico sovietico
 Dmitrij Vasil'ev (1962) – biatleta sovietico
 Dmitrij Vasil'ev (1977) – calciatore russo
 Dmitrij Vasil'ev (1979) – saltatore con gli sci russo
 Dmitrij Vasil'ev (1985) – calciatore russo